Seland est un nom propre norvégien qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1903-1960), sculpteur norvégien ;
 Arve Seland (1963-), footballeur norvégien ;
 , homme politique et auteur norvégien ;
  (1912-1999),rédacteur en chef et homme politique norvégien ;
   (1912-2005), homme politique norvégien ;
  (1965-) , footballeur norvégien ;
  (1940-), artiste plasticien norvégien ;
  (1967-), homme politique norvégien ;
 Tone Anne Alvestad Seland (1967-), handballeuse norvégienne ;
  (1964-), homme politique norvégien ;
  (1948-), théologien norvégien et enseignant norvégien.

Patronyme norvégien